Грюпаун () — исландское блюдо, известное в Исландии с древних времён. Представляло собой овечьи лёгкие, которые коптили с добавлением соли и воды.

Название «грюпаун» также используется в Исландии как синоним другого вида баранины, bjúga.

Литература 
 Gísladóttir, Hallgerður (1999), Íslensk matarhefð, Reykjavík.

Исландская кухня
Блюда по алфавиту
Блюда из субпродуктов